32-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Києві з 4 по 29 травня 1963 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір проходив за коловою системою за участі 18 шахістів, з них: 15 майстрів спорту та 3 кандидати у майстри.

Чемпіонат України 1963 року комплектувався дещо незвично, сито кваліфікаційного турніру проходили лише 11 шахістів через півфінальні турніри, що проходили в Чернівцях та Києві, решта учасників, щоб зберегти сили членів збірної УРСР попередніх років, були допущені в фінал без відбору, зокрема: майстри Юрій Коц, Владислав Шияновський, Едуард Гуфельд, Юрій Сахаров, Юрій Ніколаєвський, а також два претенденти на юнацьку дошку (в складі збірної) — учень 10 класу 17-річний одесит В. Тукмаков та студент з Харкова О.Буховер. Відмовився від участі в турнірі один з переможців півфіналу кандидат у майстри учень з Луганська Геннадій Кузьмін.

Також не брали участь у турнірі чотириразовий чемпіон України гросмейстер Юхим Геллер та чемпіон України 1960 та 1962 років гросмейстер Леонід Штейн. Чотириразовий чемпіон України Анатолій Банник грав за збірну СРСР у матчі зі збірною Югославії.

Чудовий результат на старті турніру показав дебютант Борис Коган (Львів), який здобув чотири перемоги в перших чотирьох турах. Він ще довго зберігав лідерство та після поразки білими фігурами від Юрія Сахарова в 12-у турі, його наздогнали одразу три учасники (Ніколаєвський, Коц та Гуфельд), у всіх чотирьох шахістів після 12 туру було по 8 очок в активі. Слідом за ними йшов Юхим Лазарєв — 7½ очок, та Віктор Бережний — 7 очок.

Найкраще фінішний спурт вдався Ю.Ніколаєвському (3 очка з 5 можливих), який набравши загалом 11 очок з 17 можливих вперше став чемпіоном України. Срібні та бронзові нагороди розділи між собою Е.Гуфельд та Ю.Лазарєв (по 10½ очок). П'ятірку переможців замкнули Н.Левін та Ю.Сахаров (по 10 очок). Борис Коган до кінця турніру більше не здобув жодної перемоги та в підсумку розділив лише 6-8 місця.

Норму майстра спорту за підсумками турніру виконав одесит Рем Романовський.

Зі 153 зіграних на турнірі партій  — 97 закінчилися перемогою однієї зі сторін (63,2%), внічию завершилися 56 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Література 
 «Шахматы в СССР» № 8/63 стор.14-15

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Всі партії чемпіонату України

1963 у шахах
1963 в Україні
Травень 1963
Чемпіонати УРСР із шахів